Мазво́ () — кантон на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Алдьткирш (45 коммун) и Кольмар — Рибовилле (17 коммун). Кантон был создан в 1793 году, изменён в 1801 и 1926 году и преобразован 22 марта 2015 года. После реформы кантон включает в себя 62 коммуны. До 1 января 2016 года центром кантона являлась коммуна Мазво. В результате административной реформы произошло слияние с последующим упразднением коммун Мазво и Нидербрюк с созданием нового административного центра Мазво-Нидербрюк. Дата образования новой коммуны — 1 января 2016 года.

История 
Кантон образован в 1793 году. До марта 2015 года был административным центром для 15 коммун округа Тан:

АВ результате административной реформы на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года 1 января 2016 года произошло слияние с последующим упразднением коммун Мазво и Нидербрюк с созданием новой коммуны Мазво-Нидербрюк.

БКоммуна Мортсвиллер упразднена и с 1 января 2016 года объединена с коммуной Сопп-ле-О в новую коммуну Ле-О-Сальтсбак на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года.

Кантон преобразован в соответствии с декретом от 21 февраля 2014 года, предписывающим сокращение числа кантонов департамента Верхний Рейн с 31-го до 17-ти. В результате реформы коммуна Бурбак-ле-О передана в состав кантона Серне, а к существующим 14 коммунам добавлено: из состава кантона Альткирш (округ Альткирш) — две коммуны (Баллерсдорф, Эглинген), из состава кантона Серне (округ Тан — Гебвиллер) — три коммуны (Бернвиллер, Бюрно-ле-Ба, Бюрно-ле-О), из состава упразднённого кантона Данмари (округ Альткирш) — передано 30 коммун (Аженбак, Альтенах, Аммерцвиллер, Бальшвиллер, Бельманьи, Бреттен, Брешомон, Бютвиллер, Валдьё-Лютран, Вольферсдорф, Гевенаттен, Гильдвиллер, Гоммерсдорф, Данмари, Дифматтен, Манспак, Маньи, Монтрё-Вьё, Монтрё-Жён, Ретсвиллер, Романьи, Сен-Ком, Стерненбер, Тробак-ле-Ба, Тробак-ле-О, Фальквиллер, Шаван-сюр-л’Этан, Экен, Эльбак, Этемб), из состава упразднённого кантона Феррет (округ Альткирш) — передана одна коммуна (Моосларг), из состава упразднённого кантона Ирсенг (округ Альткирш) — передано 11 коммун (Ларжицен, Мертсен, Пфеттеруз, Сент-Юльрик, Сеппуа-ле-Ба, Сеппуа-ле-О, Стрют, Фризен, Фюльрен, Эндлинген, Юберстрас), из состава упразднённого кантона Тан (округ Тан) — передана одна коммуна (Гевенайм). Официальная дата создания нового кантона — 22 марта 2015 года. По данным INSEE с марта 2015 года в составе кантона 62 коммуны,, площадь — 390,44 км2, совокупная численность населения — 38 048 человек (2012).

Начиная с выборов в марте 2015 года, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Верхний Рейн в 2015 году уменьшилось с 31-го до 17-ти.

Советники департаментов избираются сроком на 6 лет. Выборы территориальных и генеральных советников проводят по смешанной системе: 80 % мест распределяется по мажоритарной системе и 20 % — по пропорциональной системе на основе списка департаментов. В соответствии с действующей во Франции избирательной системой для победы на выборах кандидату в первом туре необходимо получить абсолютное большинство голосов (то есть больше половины голосов из числа не менее 25 % зарегистрированных избирателей). В случае, когда по результатам первого тура ни один кандидат не набирает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур голосования. К участию во втором туре допускаются только те кандидаты, которые в первом туре получили поддержку не менее 12,5 % от зарегистрированных и проголосовавших «за» избирателей. При этом, для победы во втором туре выборов достаточно простого большинства (побеждает кандидат, набравший наибольшее число голосов).

Консулы кантона 

После реформы 2015 года консулов избирают парами:

Список коммун 
С марта 2015 года кантону подчинены 62 коммуны (45 из состава округа Альткирш и 17 — округа Тан — Гебвиллер):

АКоммуна Аммерцвиллер упразднена с 1 января 2016 года и объединена с коммуной Бернвиллер на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года.

БКоммуна Нидербрюк упразднена с 1 января 2016 года и объединена с коммуной Мазво с последующим упразднением коммун и созданием новой коммуны Мазво-Нидербрюк на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года.

ВКоммуна Мортсвиллер упразднена и с 1 января 2016 года объединена с коммуной Сопп-ле-О в новую коммуну Ле-О-Сальтсбак на основании Административного акта № 57 от 24 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки